

Persone 
 Leonardo Flores – calciatore venezuelano
 Leonardo Flores – calciatore argentino